Topolino (italienisch für „Mäuschen“) steht für:

 Topolino (Zeitschrift), italienisches Kinder- und Jugendmagazin (1932–1949)
 Topolino (Taschenbuch), italienische Taschenbuchreihe (seit 1949)
 Fiat 500 Topolino, Kleinwagen von Fiat
 Trofeo Topolino, bis 2016 der Name des FIS Children Cup, Sportveranstaltung im Ski Alpin für Kinder
 Buonanotte Topolino, Originaltitel von Bye Bye Berlusconi!, italienische Filmkomödie von Jan Henrik Stahlberg (2006)